Бхопал () — индийский топоним:

 Бхопал — город в индийском штате Мадхья-Прадеш.
 Бхопал — округ в индийском штате Мадхья-Прадеш.
 Бхопал — туземное княжество в составе Британской Индии, существовавшее в XVIII—XX веках.
 Бхопал — штат Индии, существовавший в 1949—1956 годах.